Чемпионат Европы по дзюдо 1995 года прошёл 13-14 мая в Бирмингеме (Великобритания).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Итоги чемпионата

2010
Май 1995 года
Спорт в Великобритании в 1995 году
1995 год в дзюдо
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
Дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Великобритании